Alexandre Cazeau de Roumillac, aussi connu sous le nom d'Alexandre de Casaux (ou sous l'appellation de marquis de Casaux) ;
 Jean Béchade-Casaux, 1762-1834, négociant et homme politique français ;
 Juan Ruiz Casaux, 1889-1972, violoncelliste, chef d'orchestre et professeur de musique espagnol, un des trois membres du groupe de musiciens las tres ces du violoncelle espagnol Casals-Casaux-Cassadó ;
 Louis Casaux, 1938-1995, joueur de rugby à XV.